El término Konstantínovskaya  puede referirse a:

Konstantínovskaya (Kotlas, Arjánguelsk), localidad del raión de Kotlas del óblast de Arjánguelsk, en Rusia.
Konstantínovskaya (Shénkursk, Arjánguelsk), localidad del raión de Shénkursk del óblast de Arjánguelsk, en Rusia.
Konstantínovskaya (Krasnodar), localidad del krai de Krasnodar, en Rusia.
Konstantínovskaya (Rostov), localidad del óblast de Rostov, en Rusia.
Konstantínovskaya (Stávropol), localidad del krai de Stávropol, en Rusia.